Die Saison 2005/06 war die zehnte Saison der 2. Bundesliga im Hallenhockey der Herren.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Aus der Regionalliga stiegen auf: Club zur Vahr (Nord), HCLG Leipzig (Ost), HC Ludwigsburg (Süd), Düsseldorfer SC (West). Seit der Saison 2003/04 durften in den Hallen-Regionalligen Nord und West auch zweite Mannschaften eines Clubs spielen. Diese konnten aber nicht in die Bundesligen aufsteigen. In die Gruppe Nord stieg in dieser Saison erstmals nicht der Meister, sondern der Dritte der Regionalliga Nord auf.

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 05/06

2005
Hockey 2005
Hockey 2006